Муха́ррам, или Махарре́м () — первый месяц мусульманского календаря, один из четырёх запретных месяцев, о которых говорится в Коране:

Святость месяца была признана непосредственно со времен пророка Ибрахима (Авраама) и впоследствии признавалась даже мекканскими язычниками. В этот запретный месяц арабы-язычники, несмотря на свои частые племенные войны, считали недозволенным воевать. Мухаррам располагает также некоторыми другими особенностями, характерными для него:
 Пост в Мухаррам
 День Ашура
 Сохранение траура шиитов по случаю мучительной смерти имама Хусейна.

Согласно словам пророка Мухаммеда «после Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам». Пост в этот месяц не является обязательным, однако он награждается в большей степени, чем нафиль-пост.

На 10-й день месяца приходится праздник Ашура — для суннитов это день ниспослания Аллахом великой благодати десяти пророкам ислама. Для шиитов это день траура по убитому имаму Хусейну, который отмечается скорбью и публичными собраниями.



1 день 
 Новый год по хиджре
  — умер исламский богослов, хадисовед и правовед Абу Бакр аль-Аджурри.
  — родился Орхан Гази, сын султана Османа I
  — Османская империя объявила войну России, которая известна как Крымская война
  — Османский султан Абдул-Хамид II издал указ о строительстве железной дороги в Хиджазе
  — умер египетский драматург, актёр и театральный деятель Юсеф Вахби
  — умер иракский историк, поэт и каллиграф Валид аль-Азами

10 день (Ашура) 
В этот день произошли события, нашедшие также отражение и в других религиях, описываемые в Ветхом Завете.
 Родились Адам и Ибрахим (Авраам).
 Произошло покаяние Адама
 Завершился Всемирный потоп и ковчег пророка Нуха (Ноя) причалил к горе Джуди (Арарат).
 Спасся брошенный в огонь пророк Ибрахим (Авраам).
 В этот день состоится Конец света.
 Пророк Якуб (Иаков) после долгой разлуки встретился со своим сыном Юсуфом (Иосифом).
 Аллах (Всевышний) спас пророка Мусу (Моисея) и сынов Израиля от войска египетского Фараона.
  — трагическая смерть Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммада.

11 день 
 День памяти погибших и пропавших без вести на войне в Иране

15 день 
  — рождение Бахауддина Накшбанди

16 день 
 Объявление Иерусалима (Кудса) первой киблой мусульман (мечеть Аль-Акса)

17 день 
 Войска эфиопа Абрахи подошли к Мекке

18 день 
  — рождение шафиитского и ашаритского богослова Абуль-Маали аль-Джувайни

25 день 
  — мученичество четвёртого шиитского имама Зейна аль-Абидина

Примечания

Ссылки 
 
 
 Достоинства мухаррама.

Запретные месяцы